Nöbbe ist der Familienname folgender Personen:

 Elsa Nöbbe (1892–1968), deutsche Malerin
Erwin Nöbbe (1883–1948), deutscher Maler
 Jacob Nöbbe (1850–1919), deutscher Maler

Siehe auch: Nobbe